Zosimos kan syfta på

Zosimos (historiker) (runt 500), en grekisk historieskrivare
Zosimos (alkemist) (300-talet e.Kr), en grekisk alkemist

Se även
Zosimus (400-talet), en påve